

Portugal 
 Santarém (Portugal) — cidade capital da antiga província do Ribatejo
 Distrito de Santarém — distrito de Portugal
 Diocese de Santarém (Portugal) — sufragânea do Patriarcado de Lisboa

Brasil 
 Santarém (Pará) — município
 Santarém Novo — município do Pará
 Microrregião de Santarém — região estatística no estado do Pará
 Diocese de Santarém (Brasil) — diocese da província eclesiástica de Belém do Pará
 Joca Claudino — município do estado da Paraíba, antigamente chamado Santarém

Desambiguações de topônimos